Никомах (; ):

 Никомах Герасский (первая половина II века до н. э.) — древнегреческий философ, математик и теоретик музыки.
  (IV век до н. э.) — древнегреческий художник из Фив, учитель Аристида Младшего.
 Никомах (IV век до н. э.) — лекарь при дворе македонского царя Аминты III, отец знаменитого философа Аристотеля.

См. также 
 Никомед